

Cinema 
La morte civile – film del 1910 diretto da Gerolamo Lo Savio
La morte civile – film del 1913 diretto da Ubaldo Maria Del Colle
La morte civile – film del 1919 diretto da Edoardo Bencivenga
La morte civile – film del 1942 diretto da Ferdinando Maria Poggioli

Teatro 
La morte civile – opera teatrale di Paolo Giacometti del 1861